Kraljev Vrh (Preseka)
 Kraljev Vrh (Jakovlje)